Személynév, művésznév
 Olivér férfikeresztnév változata
 Oliver, er. William Oliver Swofford (1945–2000) amerikai énekes művészneve

Művek címe
 Oliver, a norvég Anita Skorgan dala az Eurovíziós Dalfesztiválon (1979)
 Oliver, Oliver Dragojević horvát énekes egyik albuma (1987)
 Olivér!, er. Oliver!, 1960-as brit musical, írta Lionel Bart, Dickens: Twist Olivér c. regénye alapján
 Olivér, er. Olivér!, 1968-as brit zenés filmdráma, Oscar-díjra jelölve, rendezte Carol Reed, a musical alapján

Földrajzi nevek
 Oliver megye, Észak-Dakota állam, USA